Enäjärvi kan syfta på:

Finland 

1. Enäjärvi, Björneborg – en stadsdel i Björneborg 
2. Enäjärvi (sjö, lat 60,33, long 23,73), sjö i Salo, Finland,  (13 km²)
3. Enäjärvi (sjö i Kymmenedalen), sjö i Kouvola,  (1,7 km²)
4. Enäjärvi (sjö i Nyland), sjö i Vichtis kommun,  (4,9 km²)
5. Enäjärvi (sjö i Egentliga Finland), sjö i Pyhäranta kommun,  (44 ha)
6. Enäjärvi (sjö i Björneborg, Satakunta), sjö i Björneborg,  (45 ha)

Personer
Elsa Enäjärvi-Haavio (1901–1951), en finländsk folklorist